Густав Адольф Леопольд фон Раух (27 февраля 1787 года, Кёнигсберг — 26 ноября 1860 года, Триблиц) — прусский военачальник, генерал-майор.

Происхождение и семья 
Представитель второго поколения прусской дворянской семьи фон Раух, давшей сперва Пруссии, а затем Германской империи целый ряд генералов. Леопольд фон Раух был восьмым из двенадцати детей генерал-майора Бонавентуры фон Рауха, видного военного инженера и преподавателя, директора Прусской инженерной академии в Потсдаме, но, в то же время, не слишком удачливого генерала-практика, печально прославившегося крайне неудачной для пруссаков обороной в 1806 году от французов сильной и хорошо укреплённой крепости Штеттин, в которой он принимал участие в должности вице-коменданта, и после сдачи которой французскому гусарскому отряду из 800 всадников под командованием легендарного кавалериста генерала Лассаля, который, однако, не имел ни вспомогательных пехотных подразделений, ни артиллерии, подходящей для осады, был разжалован и отправлен в тюрьму Шпандау по личному распоряжению короля Пруссии Фридриха Вильгельма III (в дальнейшем наказание ему было заменено на домашний арест). Матерью Леопольда фон Рауха е его 11 братьев и сестёр была Иоганна, урожденная Бандель (1752—1828).

Густав Адольф Леопольд фон Раух был родным младшим братом прусского военного министра генерала пехоты (генерала от инфантерии) Иоганна Юстуса Георга Густава фон Рауха, поэтому, во избежание путаницы, старшего брата обычно называют Густавом, тогда как младшего — Леопольдом. 

Среди других детей Бонавентуры фон Рауха выделялся прусский полномочный военный представитель в Санкт-Петербурге и генерал-адъютант следующего короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV генерал-лейтенант Фридрих Вильгельм фон Раух.

Биография 
Леопольд фон Раух посещал прусские кадетские корпуса в Штольпе и Берлине с 1799 по 1803 год. ИЗ кадетского корпуса он был выпущен портупей-юнкером в 36-й пехотный полк, расквартированный в Бранденбурге-на-Хафеле. В 1806—1807 годах, наряду со своим отцом,  принимал участие в крайне неудачной для Пруссии войне против Наполеона. После окончания войны он был уволен в отставку, и, хотя был произведён в поручики, но получал лишь половинный оклад.

Однако, в 1809 году Леопольду фон Рауху удалось снова поступить на службу в один из пехотных полков, только что созданных для усиления армии. В ходе Войны шестой коалиции (1813—1814) фон Раух служил служил штабным адъютантом последовательно в гвардейской резервной бригаде, во 2-м армейском корпусе, а затем в 1-й гвардейской бригаде. Он отличился в сражении при Кульме, где русская армия при содействии прусской разбила французов, был тяжело ранен и награждён Железным (Кульмским) крестом II класса. Командир прусской гвардейской бригады, родной брат королевы Луизы Прусской, герцог Карл Мекленбург-Стрелицкий аттестовал Рауха чрезвычайно высоко, и это способствовало его дальнейшей карьере, несмотря на то, что последствия раны значительно ограничивали возможности его действительной службы.

В 1819 году Леопольд фон Раух получил звание майора. Причисленный ко 2-му гвардейскому пехотному полку, он был плац-майором Потсдамского плаца с 1822 по 1833 год. В 1833 году он стал членом дирекции Общевойскового военного училища в Берлине, которое впоследствии стало Прусской военной академией. В 1834 году фон Раух был произведён в подполковники и получил звание прусского уполномоченного для проведения крупных совместных русско-прусских военных учений в Польше, вошедших в историю, как Калишские манёвры, организации которых в Санкт-Петербурге немало способствовал его брат, военный атташе Фридрих-Вильгельм фон Раух. За свою роль в Калишских манёврах Леопольд фон Раух был награждён Императором Всероссийским  Николаем I русским орденом Святой Анны II степени.

В 1836 году фон Раух был произведён в полковники, а в 1842 году — в генерал-майоры, продолжая оставаться членом дирекции Общевойскового военного училища. Он вышел в отставку в 1848 году.

Леопольд фон Раух был женат на Амелии фон Леветцов, сестре последней возлюбленной Гёте Ульрики фон Леветцов. В некоторых источниках упоминается, что Гёте был почётным гостем на их свадьбе.

У Леопольда фон Рауха и Амелии, урождённой фон Леветцов, было двое детей, из которых Франц фон Раух (1828-1911) вышел в отставку полковником, а Адальберт фон Раух (1829-1907) посвятил много сил созданию в своём поместье музея, посвящённого взаимоотношениям Ульрики фон Леветцов и Гёте.

Литература 
 J. Schott: Die Familie v. Rauch in der Preußischen Armee, In: Militär-Wochenblatt Nr. 79, 1893, S. 1981.
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 6, Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, o. O. [Hamburg], o. J. [1938], DNB 367632810, S. 39f., Nr. 1678.
 Adolf Kirschner: Erinnerungen an Goethes Ulrike und an die Familie von Levetzow-Rauch. Aussig (Ústí nad Labem), 1904
 Gothaische Adeliges Taschenbuch Bände B 1928 (ältere Genealogie) bis 1939, 471.
 Genealogisches Handbuch des Adels Bände B VII. (1965), S. 337 f.

Прусские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Генералы Пруссии
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени